В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1976, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1976, Сью Баркер здобула титул, у фіналі перемігши Ренату Томанову 6-3, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Рената Томанова (чвертьфінал)

 Сью Баркер (Переможниця)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA German Open